Чемпионат мира по летнему биатлону 2016 года проходил 26 — 28 августа 2016 года в Отепя (Эстония).

Чемпионат прошёл в спортивном центре Техванди. Заявки подали 24 страны, фактически приняла участие 21 команда.

Расписание стартов:
 26 августа 2016. Смешанная эстафета: юниоры. Смешанная эстафета.
 27 августа 2016. Спринт: юниорки. Спринт: мужчины. Спринт: женщины. Спринт: юниоры.
 28 августа 2016. Гонка преследования: юниорки. Гонка преследования: мужчины. Гонка преследования: женщины. Гонка преследования: юниоры.

Результаты

Взрослые

Юниоры

Медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт IBU

2016
2016 год в биатлоне
Август 2016 года
Чемпионаты мира в Эстонии
Спорт в Эстонии в 2016 году
Чемпионаты мира в 2016 году